Мойсей:

  — коммуна в Румынии.
 Мойсей, Василий Михайлович — украинский общественный деятель.

См. также 
 Моисей